Mae Chan (district), een amphoe in de Thaise provincie Chiang Rai
 Mae Chan (tambon), een tambon in bovengenoemde amphoe